Мьюр (, от кельтского слова, означающего «море») — шотландская фамилия или топоним. Произношение: [mjʋə]. В русских источниках существуют несколько вариантов её транскрипции: Мьюр, Мью́ир, Мюир.

Мьюр 
 Мьюр (клан) () — исторический клан в Шотландии.
 Мьюр, Александр (1830—1906) — канадский учитель, поэт и композитор, автор песни «The Maple Leaf Forever».
 Мьюр, Брайан (род. 1955) — канадский хоккеист.
 Мьюр, Вильям (1819—1905) — востоковед и колониальный чиновник.
 Мьюр, Джин (1911—1996) — американская актриса.
 Мьюр, Джон (1810—1882) — шотландский санскритолог и индолог.
 Мьюр, Джон (1838—1914) — американский естествоиспытатель, писатель и защитник дикой природы. В его честь названы:
 Мьюр (гора, Калифорния) — горная вершина в массиве Сьерра-Невада (Кордильеры, в Северной Америке).
 Мьюирский лес — заповедник близ Сан-Франциско, часть парка «Золотые Ворота».
 Мьюр, Джон (1874—1947) — шотландский натуралист, исследователь Южной Африки.
 Мьюр, Лора (род. 1993) — британская бегунья на средние дистанции.
 Мьюр, Росс (род. 1995) — шотландский профессиональный игрок (с 2013 года) в снукер.
 Мьюр, Томас (1844—1934) — шотландский математик.

Мьюир 
 Мьюир, Джейми (род. 1943) — британский музыкант и художник.
 Мьюир, Майк (род. 1963) — американский певец, автор песен и продюсер латиноамериканского происхождения.

Мюир 
 Мюир, Дик (род. 1965) — южноафриканский регбист.
 Мюир, Хелен (1920—2005) — английский ученый (биомедицина, химия), попечитель фонда Wellcome Trust.
 Мюир, Эдвин (1887—1959) — английский (шотландский) поэт, литературный критик, переводчик.

Примечания